Blow — название ряда песен.

 «Blow» — песня американской певицы и автора песен Бейонсе.
 «Blow» — песня американской певицы и автора песен Кеши.
 «Blow» — песня британского певца Эда Ширана,